Кубок Италии по футболу 2021/2022 () — 75-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Количество участвующих команд было сокращено с 78 в прошлом сезоне до 44.

Команды

Формат и посев 
Команды начинают своё участие в турнире на разных стадиях:
 Первая фаза (одноматчевые противостояния)
 Предварительный раунд: 4 команды Серии С и 4 команды Серии В 
 Первый раунд: к четырём победителям предварительного раунда присоединяются 16 команд Серии В и 12 команд Серии А с посевом 9—20
 Второй раунд: 16 победителей первого раунда встречаются друг с другом
Вторая фаза
 1/8 финала (одноматчевые противостояния): к восьми победителям второго раунда присоединяются команды Серии А с посевом 1—8
 1/4 финала (одноматчевые противостояния): 8 победителей 1/8 финала встречаются друг с другом
 Полуфинал (двухматчевые противостояния): 4 победителя 1/4 финала встречаются друг с другом
 Финал (одноматчевое противостояние): 2 победителя полуфиналов встречаются друг с другом

Расписание турнира 
Расписание каждого раунда было опубликовано 12 июля 2021.

Предварительный раунд 
8 команд Серии В и Серии C приняли участие в этом раунде, 4 победителя прошли в первый раунд. Даты и время начала матчей были опубликованы 21 июля 2021.

Первый раунд 
32 команды (4 победителя предварительного раунда, оставшиеся 16 команд Серии В и 12 команд Серии А с посевом 9—20) принимают участие в этом раунде, 16 из которых проходят во второй раунд.

Второй раунд 
16 победителей первого раунда вышли во второй раунд, 8 из них выходят в 1/8 финала.

Сетка турнира (с 1/8 финала)

1/8 финала 
В 1/8 финала встречаются 8 победителей второго раунда и команды Серии А 2021/22 с посевом 1—8. Жеребьёвка определит хозяев и гостей матчей с участием двух команд Серии А.

Четвертьфинал 
В четвертьфинале встречаются команды, одержавшие победу в 1/8 финала.

Полуфинал 
В полуфинале (двухматчевые противостояния) встречаются команды, одержавшие победу в 1/4 финала.

Финал

Примечания 

2021/2022
Футбол в Италии в сезоне 2021/2022
Италия